Почесний громадянин Дружківки — звання яке надається за активну участь у суспільно-політичному житті міста Дружківки.

Список почесних громадян 
 Акимов Євген Павлович
 Анненков Віктор Захарович
 Бондарев Олексій Якович
 Жерносек Володимир Федорович
 Кайда Володимир Микитович
 Калиберда Іван Федосійович
 Кущ Анатолій Антонович
 Лагута Володимир Мойсейович
 Лемета Євген Маркович
 Лисневський Віктор Петрович
 Лобинський Віктор Дмитрович
 Макеєв Віктор Єгорович
 Откаленко Ніна Григорівна
 Ребьонок Павло Іванович
 Романов Микола Федорович
 Рибін Василь Іванович
 Соколовський Микола Антонович
 Телешев Микола Єремійович
 Чередник Леонід Іванович
 Шаповалов Василь Пилипович
 Шекера Степан Мойсейович
 Штагер Григорій Михайлович
 Янко Микола Тимофійович

Посилання 
 Почесні громадяни

Дружківка